Die Saison 1983/84 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 15. in ihrer Geschichte. Insgesamt 24 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die zwei jeweils bestplatzierten Teams ihrer Staffel spielten nach 22 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1984. Dies schaffte die SG Olympia Longerich.

In die Oberligen mussten mit dem MTV Mülheim (Niederrhein), dem TuS Daun (Mittelrhein) und Bayer Leverkusen 2 (Mittelrhein) drei Mannschaften absteigen.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Westdeutsche Meisterschaft 
TV Emsdetten – SG Olympia Longerich

HSG Mülheim-Kärlich – VfL Eintracht Hagen

Westdeutscher Meister + Aufsteiger zur 2. Bundesliga:

SG Olympia Longerich

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 TV Aldekerk
 TSG Herdecke
 Bayer Leverkusen 2
 TuS Horbruch

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1983/84
Handballsaison 1983/84